Вячеслав Солодухин:
 Солодухин, Вячеслав Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.
 Солодухин, Вячеслав Фёдорович (1950—1979) — советский хоккеист.